Kasba (bouwwerk), type bouwwerk in Noord-Afrika.
 Kasba (muziekgroep), Nederlands-Marokkaanse muziekgroep.
 Kasba (census town), een census town in de Indiase deelstaat West-Bengalen.
 Kasba (notified area), een notified area in de Indiase deelstaat Bihar.
 De Kasbah, woningbouwproject in Hengelo.
 Rock the Casbah, nummer van The Clash.